Schepke est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Frank Schepke (1935-1917), rameur allemand ;
 Joachim Schepke (1912-1941), sous-marinier allemand ;
 Kraft Schepke (1934-), rameur allemand, frère de Franck Schepke.

Patronyme allemand